Цубер () — немецкая фамилия. 

Известные носители:

 Цубер, Андреас (род. 1983) — австрийский автогонщик.
 Цубер, Иоганн Христиан (1713—1783) — российский медик; военврач, штаб-лекарь. 
 Цубер, Стивен (род. 1991) — швейцарский футболист, полузащитник клуба «Хоффенхайм» бундеслиги и молодёжной сборной Швейцарии.
 Цубер, Христиан Иванович — российский медик немецкого происхождения; сын И. Х. Цубера.

Составные фамилии 
 Цубер-Бюлер, Фриц (1822—1896) — швейцарский художник.